Secret Santa ist
 der Spitzname von Larry Stewart (1948–2007), US-amerikanischer Philanthrop
 ein englisches Wort für den Brauch des Wichtelns